

Персоналії 
 Авраам Ґайґер () — німецький науковець і рабин єврейського походження, один із засновників реформістського юдаїзму.
 Денніс Гайгер () — німецький футболіст, півзахисник клубу «Гоффенгайм 1899».
 Джон Гайгер () — американський веслувальник, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1900 року.
 Карл Гайгер () — німецький стрибун з трампліна.
 Крістіна Гайгер () — німецька гірськолижниця, учасниця Олімпійських ігор 2010, 2014 і 2018 років.
 Моріц Гайгер () — німецький філософ, учень Теодора Ліппса, послідовник Едмунда Гуссерля
 Фінценц Гайгер () — німецький лижний двоборець, олімпійський чемпіон.

Географія 
 Гайгер () — місто в Німеччині, земля Гессен.

Див. також 
 Гейгер (значення)